«Туннель»:
 «Туннель» — Германия, режиссёр Курт Бернхардт, 1933
 «Туннель» — СССР — Румыния, 1966
 «Туннель» — Италия, 1983
 «Туннель» — Испания—Аргентина, 1987
 «Туннель» — Таджикистан, режиссёр Магди Умед, 1993
 «Туннель» — Германия, 2001
 «Туннель» — Великобритания, 2004
 «Туннель» — Австралия, 2011
  — Республика Корея, 2014
 «Тоннель» — Республика Корея, 2016